Il detentore del titolo era Ernests Gulbis, ma è stato sconfitto al secondo turno da Jérémy Chardy per 6-3, 6-4.

In una finale tutta francese Gilles Simon ha avuto la meglio su Gaël Monfils chiudendo l'incontro con il punteggio di 6-4, 1-6, 7-64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno

 Milos Raonic (secondo turno)
 Stanislas Wawrinka (quarti di finale)
 Ernests Gulbis (secondo turno)
 Roberto Bautista Agut (semifinale)

 
  Gilles Simon (campione) 
  David Goffin (secondo turno) 
  Gaël Monfils (finale) 
  Lukáš Rosol (primo turno)

Qualificati 

  David Guez (primo turno)
  Pierre-Hugues Herbert (primo turno)

  Nicolas Mahut (primo turno) 
  Alexander Zverev (primo turno)

Wildcard 

  Borna Ćorić (secondo turno)
  Gaël Monfils 

  Benoît Paire (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2015
ATP World Tour 2015